Vianney est un prénom. Il est également utilisé comme toponyme.

Présentation 
Ce saint est fêté le 4 août par l'Église catholique.

Pour voir tous les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour le prénom Vianney.

De 1900 à 2003, le prénom Vianney a été donné  en France.

Notes et références

Voir aussi

Toponyme 

 Saint-Vianney est une municipalité canadienne de l'est du Québec.
 Vianney est un village de la municipalité de Saint-Ferdinand dans L'Érable, au Québec.

Patronyme 

 Jean-Marie Vianney (1786 - 1859), le saint Curé d'Ars.
 Joseph Vianey, (1864-1939), spécialiste de littérature française et maître de conférences à la Faculté des Lettres de Montpellier.

Nom de scène 
 Vianney, auteur-compositeur-interprète français.
 Vianney, album de l'artiste éponyme.
Homonymie de prénom
Prénom français
Prénom masculin
Patronyme français